Afterburner – album degli ZZ Top del 1985
 Afterburner – album dei Sinister del 2006
 Afterburner – album dei Dance Gavin Dance del 2020
 After Burner – videogioco del 1987
 After Burner II (After Burner in alcune versioni) – videogioco del 1987
 After Burner: Black Falcon – videogioco del 2007